Нау́м (от евр. Нахум,  — утешенный) — мужское имя.

Именины 
 Православные (даты даны по новому стилю): 5 января, 3 июля, 9 августа, 14 декабря.

Персоналии

Имя 
 Наум — один из 12 малых пророков.
 Наум Охридский — болгарский и македонский святой.
 Наум Радонежский (XIV век) — святой Русской православной церкви, преподобный.
 Наум (Байбородин) (1927—2017) — архимандрит Русской православной церкви, духовник Троице-Сергиевой лавры.
 Наум (Димитров) (род. 1968) — епископ Болгарской православной церкви, митрополит Русенский.
 Наум (Илиевский) (род. 1961) — епископ Македонской православной церкви, митрополит Струмишский.
 Наум (Шавианидзе) (1889—1969) — епископ Грузинской православной церкви, митрополит Кутаисско-Гаенатский.
 Наум (Шотлев) (1926—2005) — епископ Болгарской православной церкви, епископ Агафоникийский, проигумен Бачковского монастыря.

Фамилия 
 Наум, Джеллу (1915—2001) — румынский поэт, драматург, прозаик и переводчик.
 Наум, Наталия Михайловна (1933—2004) — советская, затем украинская актриса театра и кино. Народная артистка УССР.

Другое 
 Наум — село в Болгарии
 Наумов — фамилия, производная от имени Наум
 Наумкин — фамилия, производная от имени Наум
 Науменко — фамилия, производная от имени Наум

Однокоренные имена 
 Менахем
 Нахман
 Неемия
 Нехама

Примечания 

Имена еврейского происхождения